Muntaner est un nom de famille catalan notamment porté par :

 David Muntaner (né en 1983), coureur cycliste espagnol ;
 Joan Muntaner (1917–2000), joueur de football espagnol ;
 Francisco Muntaner (1743–1805), graveur espagnol ;
 Ramon Muntaner (1265–1336), militaire, diplomate, chroniqueur et historien catalan.
 David Muntaner (né en 1969), journaliste, grand reporter, réalisateur français.

Autres 
 Muntaner, une station du métro de Barcelone.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme catalan